Piazza del Palazzo – L'Aquila
 Piazza del Palazzo – San Pietroburgo